William Poulett kan syfta på:

* William Poulett, 6:e earl Poulett (1827–1899), engelsk peer
 William Poulett, 7:e earl Poulett (1883–1918), engelsk peer

Se även 
 William Paulet
 William Powlett